Ostroh puede referirse a:

 Ostroh, ciudad de Ucrania;
 Raión de Ostroh, raión de Ucrania; 
 Castillo Ostroh, castillo en Ucrania.